Voorweg (buurtschap) - buurtschap in de gemeente Alphen aan den Rijn
 Voorweg (sneltramhalte) - sneltramhalte in Zoetermeer

Straten
 Voorweg (Hazerswoude)
 Voorweg (Heemskerk)
 Voorweg (Heemstede)
 Voorweg (Leidschendam)
 Voorweg (Noorden)
 Voorweg (Zoetermeer)

Zie ook
 Achterweg (doorverwijspagina)